Holandia podzielona jest na 12 europejskich prowincji, które dzielą się na 355 gmin oraz 3 karaibskie gminy specjalne.

Lista gmin Holandii

Przypisy